Hohenberg kan syfta på:

 Hohenberg (schwabenisk adelsätt) – en adelsätt
 Hohenberg (österrikisk adelsätt) – en adelsätt

Geografi

Tyskland 

 Hohenberg-Krusemark, Sachsen-Anhalt, 
 Hohenberg an der Eger, ort, Bayern, Oberfranken, 
 Hohenberg (Wasgau) – berg, Rheinland-Pfalz,

Österrike 

 Hohenberg (berg i Österrike, Steiermark), Politischer Bezirk Graz-Umgebung, 
 Hohenberg (kommun), Niederösterreich, Politischer Bezirk Lilienfeld,

Se även
 Höhenberg

Robotskapade Österrikeförgreningar